Сладковский — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Сладковский, Александр Витальевич (род. 1965) — российский дирижёр, заслуженный артист России.
 Сладковский, Карел (1823—1880) — чешский политический деятель.
 Сладковский, Михаил Иосифович (1906—1985) — советский востоковед и экономист, член-корреспондент АН СССР.
 Сладковский, Роман — русский поэт, автор поэмы «Пётр Великий» (1803).

Топоним 
 Сладковский — бывший хутор в Урюпинском районе Волгоградской области, упразднён в 1973.
 Сладковский — бывший хутор в Славянском районе Краснодарского края, упразднён в 1966.
 Сладковский — бывший хутор в Тацинском районе Ростовской области.

См. также 
 Сладковский район
 Свадковский